Березін Анатолій Іванович (1931–1998) — мордовський політик, господарський номенклатурник епохи Л. Брежнєва.
 Березін Віталій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Березін Володимир Ілліч — інженер-мостобудівник.
 Березін Ілля Миколайович (1819–1870) — науковець-орієнталіст, дослідник історії та етнографії Криму.
 Березін Максим Михайлович (* 1991) — російський хокеїст, захисник.
 Березін Максим Юрійович ( 1984) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Березін Михайло Євгенович (1906 – 1950) — радянський зброяр.
 Березін Сергій Євгенович (* 1971) — російський хокеїст, нападник.
 Березін Федір Дмитрович (* 1960) — письменник-фантаст, один з керівників терористичної організації ДНР.
 Березін Юхим Йосипович (сценічний псевдонім — «Штепсель»; 1919–2004) — артист розмовного жанру.

Березіна:
 Березіна Дарина Юріївна (* 1982) — поетеса, Миколаїв.